

Presentación previa 
Dudi Sela fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Yūichi Sugita derrotó en la final a Blaž Kavčič.

Cabezas de serie 

  Yevgueni Donskoi (Cuartos de final)
 ''' Yūichi Sugita (Campeón)
  Roberto Carballés Baena (Primera ronda)
  Lee Duck-hee ''(Cuartos de final)

  Luca Vanni ''(Semifinales)
  Blaž Kavčič ''(Finalista)
  Maximilian Marterer ''(Cuartos de final)
  Thomas Fabbiano ''(Cuartos de final)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Shenzhen 2017